Аксельро́д — еврейская фамилия. 

Происходит от средневекового мужского личного имени Аксельрод ( — а́кслрод), распространённого среди ашкеназских евреев Западной Европы (из наиболее ранних упоминаний в литературе известны два раввина с одинаковым именем Бендит Аксельрод, жившие около 1500 года в Моравии и Венеции). Это имя не использовалось в качестве личного в Восточной Европе, но получило распространение в качестве фамилии (проповедник Бендет бен Йосеф Аксельрод жил в начале 17 века в Лемберге и Северной Италии). В ареале распространения южного диалекта идиша (в том числе на Украине) известен вариант Аксельруд. 

Известные носители:

 Аксельрод, Александр Ефремович (1879—1954) — член коллегии Наркомфина с ноября 1917 года.
 Аксельрод, Альберт Юльевич (1934—1991) — первый ведущий игры КВН.
 Аксельрод, Арий Соломонович (1885—1950) — советский график.
 Аксельрод, Борис Михайлович (псевдонимы Борис Констриктор и Борис Ванталов, род. 1950) — российский поэт, прозаик, художник, критик, перформанист.
 Аксельрод, Владимир Ильич (род. 1944) — петербургский историк-краевед.
 Аксельрод, Геннадий Ильич (1967—2012) — украинский бизнесмен.
 Аксельрод, Герберт (Herbert R. Axelrod, 1927—2017) — американский ихтиолог (Paracheirodon axelrodi), специалист по тропическим аквариумным рыбкам, коллекционер струнных инструментов.
 Аксельрод, Глеб Борисович (1923—2003) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Аксельрод, Григорий Семёнович (1900—1972) — советский изобретатель.
 Аксельрод, Джордж (1922—2003) — американский драматург, сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 Аксельрод, Джулиус (1912—2004) — американский биохимик и фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1970).
 Аксельрод, Дэвид (род. 1955) — главный стратег предвыборного штаба Барака Обамы на президентских выборах 2008 и 2012 годов.
 Аксельрод, Дэниел Айзек (1910—1998) — американский ботаник и палеоэколог.
 Аксельрод, Елена Мееровна (род. 1932) — русская поэтесса, переводчица, дочь М. М. Аксельрода.
 Аксельрод, Зелик Моисеевич (1904—1941) — еврейский советский поэт, редактор.
 Аксельрод, Ида Исааковна (ок. 1870 — 1918) — русская революционерка, литературный критик-марксист, сестра Л. И. Аксельрод.
 Аксельрод, Лидия Борисовна (1916—?) — советский фтизиатр, учёный-медик.
 Аксельрод, Любовь Исааковна (1868—1946) — русская революционерка и теоретик марксизма.
 Аксельрод, Меер Моисеевич (1902—1970) — советский художник, график, живописец, брат З. М. Аксельрода.
 Аксельрод, Моисей Маркович (1897 или 1898—1939) — деятель советской внешней разведки, начальник нелегальной резидентуры ИНО НКВД в Риме.
 Аксельрод, Натан (1905—1987) — пионер израильского кино, оператор, сценарист, режиссёр.
 Аксельрод, Николай Ильич (1945—2011) — русский поэт, прозаик, драматург, брат В. И. Аксельрода. 
 Аксельрод, Павел Борисович (1850—1928) — один из лидеров меньшевиков.
 Аксельрод, Роберт (род. 1943) — американский политолог.

См. также 
 Аксельруд

Примечания